ТТА — многозначная аббревиатура:
 ТТА — толилтриазол 
 ТТА — торгово-телеграфное агентство
 ТТА — товарищество театральных архитекторов
 ТТА — транспортно-технологический автомобиль
 ТТА — телефонно-телетайпный аппарат

См. также 
  — аббревиатура латиницей